Elateraecium är ett släkte av svampar. Elateraecium ingår i ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Elateraecium